Gli NBA Playoffs 2003 si conclusero con la vittoria dei San Antonio Spurs (campioni della Western Conference) che sconfissero i campioni della Eastern Conference, i New Jersey Nets.

Squadre qualificate

Eastern Conference

Western Conference

Tabellone

Legenda
 * Vincitore Division
 "Grassetto" Vincitore serie
 "Corsivo" Squadra con fattore campo

Eastern Conference

Primo turno

(1) Detroit Pistons - (8) Orlando Magic
RISULTATO FINALE: 4-3

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(2) New Jersey Nets - (7) Milwaukee Bucks
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI IN REGULAR SEASON

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(3) Indiana Pacers - (6) Boston Celtics
RISULTATO FINALE: 2-4

PRECEDENTI IN REGULAR SEASON

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(4) Philadelphia 76ers - (5) New Orleans Hornets
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

Semifinali

(1) Detroit Pistons - (4) Philadelphia 76ers
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(2) New Jersey Nets - (6) Boston Celtics
RISULTATO FINALE: 4-0

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Finale

(1) Detroit Pistons - (2) New Jersey Nets
RISULTATO FINALE: 0-4

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Western Conference

Primo turno

(1) San Antonio Spurs - (8) Phoenix Suns
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI IN REGULAR SEASON

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(2) Sacramento Kings - (7) Utah Jazz
RISULTATO FINALE: 4-1

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(3) Dallas Mavericks - (6) Portland Trail Blazers
RISULTATO FINALE: 4-3

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(4) Minnesota Timberwolves - (5) Los Angeles Lakers
RISULTATO FINALE: 2-4

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

Semifinali

(1) San Antonio Spurs - (5) Los Angeles Lakers
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI IN REGULAR SEASON

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

(2) Sacramento Kings - (3) Dallas Mavericks
RISULTATO FINALE: 4-3

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Finale

(1) San Antonio Spurs - (3) Dallas Mavericks
RISULTATO FINALE: 4-2

PRECEDENTI IN REGULAR SEASON

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

NBA Finals 2003

San Antonio Spurs - New Jersey Nets 

RISULTATO FINALE

PRECEDENTI IN REGULAR SEASON

PRECEDENTI NEI PLAYOFF

Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.

PRECEDENTI NEI PLAYOFF ABA

Roster

Risultati

Hall of famer

MVP delle Finali
 #21 Tim Duncan, San Antonio Spurs.

Squadra vincitrice

Statistiche
Aggiornate al 26 settembre 2021.)

Note

Voci correlate
National Basketball Association 2002-2003
Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2003
Playoffs NBA